Праслов — русская фамилия.

Известные носители 
 Праслов, Александр Валерьевич (род. 1980) — белорусский футболист.
 Праслов, Николай Дмитриевич (1937—2009) — советский учёный-археолог, доктор наук.
 Праслов, Пётр Петрович (1908—1994) — полный кавалер ордена Славы.

См. также

Примечания